Põlluküla (Kaarma), een vroegere plaats in de Estlandse gemeente Kaarma, provincie Saaremaa
 Põlluküla (Saaremaa), plaats in de Estische gemeente Saaremaa